Alcheringa peut désigner :
 Alcheringa, un festival culturel des Aborigènes d'Australie ; il tire son nom de lAlcheringa, ou Alchera, terme utilisé par les aborigènes australiens pour désigner le Temps du rêve ;
 Alcheringa, un album de bande dessinée française paru en 2006 ;
 Alcheringa, un festival culturel annuel qui a lieu une fois par an à l'Indian Institute of Technology de Guwahati, en Inde ;
 Alcheringa, une revue éditée par le Groupe de Paris du mouvement surréaliste ;
 Alcheringa'', un genre de stromatolithe qui a vécu il y a 2.7 Ga dans l'ouest australien.